

Patronyme 
 Walter Schottky
 Ernst Max Schottky, botaniste
 Friedrich Schottky, mathématicien

Physique 
 Bruit de Schottky
 Effet Schottky

Composant électronique 
 Diode Schottky
 Schottky Barrier MOSFET

Autres 
 Prix Walter-Schottky